Luis Thayer puede referirse a:

 Luis Thayer Ojeda (1874–1942), historiador, escritor y genealogista chileno.
 Luis Thayer Correa (1974), sociólogo y político, bisnieto del anterior.

Wikipedia:Desambiguación